Andrade kan som auktorsförkortning betyda:

 Gloria Andrade
 Maria Lourdes de Andrade
 Maydianne C.B. Andrade

Robotskapade auktorsförkortningar